Lasagni ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Fabián Lasagni (* 1977), argentinischer, italienischer und deutscher Materialwissenschaftler und Laserexperte
 Pietro Lasagni (1814–1885), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal